Список морских конвоев Второй Мировой войны, сгруппированный по регионам.

Европейские прибрежные Атлантические конвои

Североатлантические конвои

Североамериканские прибрежные и карибские конвои

Средиземноморские и африканские прибрежные конвои

Обычные

Специального назначения

Южноатлантические конвои

Конвои по Индийскому океану

Тихоокеанские конвои

Конвои вторжения в Нормандию

Ссылки 
 

Операции и сражения Второй мировой войны
Сражения в Атлантическом океане
Морские сражения Великобритании
Конвои